Футбольний турнір відбувся в рамках XXI літніх Олімпійських ігор у Монреалі. Фінальні матчі з футболу пройшли на стадіонах у Монреалі, Торонто, Оттаві і Шербруку.

Групи A, C і D були мали тільки по три команди замість чотирьох, тому що збірні Нігерії, Гани і Замбії, дотримуючись прийнятого африканськими країнами бойкоту, відмовились від участі в Іграх, протестуючи проти участі команди Нової Зеландії, тому що команда з регбі цієї країні виступала в ПАР, а це було розцінено як пітримку апартеїду в Південній Африці. Це рішення було оголошено лише за день до церемонії відкриття Ігор, тому організатори не встигли замінити африканські команди іншими.

Бронзові нагороди Олімпіади 1976 року виграла команда СРСР, в складі якої було багато українців. Бронзовими призерами стали українські футболісти: Віктор Звягінцев, Віктор Матвієнко, Стефан Решко, Володимир Трошкін, Михайло Фоменко, Анатолій Коньков, Леонід Буряк, Володимир Веремєєв, Віктор Колотов, Володимир Онищенко, Олег Блохін.

Перший раунд

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф

Призери 
  чемпіон: НДР
  срібний призер: Польща
  бронзовий призер: СРСР

Посилання 
 FIFA match reports